Lindale est un village du comté de Cumbria, en Angleterre.
 Lindale est un census-designated place du comté de Floyd, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis.
 Lindale est une ville du comté de Smith, dans l'État du Texas, aux États-Unis.
 Lindale est une ville de Nouvelle-Zélande.